Amani Toomer (né en 1974), joueur américain de football américain ;
 Gerald J. Toomer (né en 1934), historien de l'astronomie et des mathématiques britannique ;
 Jean Toomer, né Eugene Pinchback Tomer (1894-1967), poète et romancier américain.